Będków (gemeente)
 Będków (powiat Tomaszowski), plaats in deze gemeente